Бохуњовице могу бити:

 Бохуњовице (Оломоуц), насељено мјесто у округу Оломоуц, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Бохуњовице (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република